Еле́на Миха́йловна Илью́щенко (1904—1987) — советская балерина.

Биография 
Елена Ильющенко родилась в Тифлисе а.

Была женой Сергея Иосифовича Юткевича.

Закончила Московское хореографическое училище (педагог В. Д. Тихомиров) и сразу была принята в Московский Большой театр. С 1918 года участвовала в спектаклях студии Голейзовского — «Мастерская балетного искусства». Голейзовский привнес на сцену новые темы и пластику. Студия Голейзовского просуществовала до 1924 года, затем он сам был приглашен в Большой театр, где к тому времени работали многие его студийцы, среди которых и Елена Ильющенко.

Елена Ильющенко проработала на сцене Большого театра в течение сорока лет: в 1919—1956 гг.

Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Партии 
  — «Лебединое озеро», экспериментальная постановка В. И. Немировича-Данченко и А. А. Горского Одетта (первая исполнительница постановки)
  — «Иосиф Прекрасный» С. Н. Василенко, балетмейстер К. Я. Голейзовский, Экспериментальный театр, Москва царица Тайах
 «Спящая красавица» в хореографии А. M. Мессерера и А. И. Чекрыгина фея Сирени;
 «Хованщина». Балетный акт в опере — Персидка «Баядерка» — Гамзатти  — «Футболист» В. А. Оранского, Большой театр, балетмейстеры Л. А. Лащилин, И. А. Моисеев Дама
 «Спящая красавица» в хореографии А. M. Мессерера и M. M. Габовича фея Карабос
  — «Половецкие пляски», балетмейстер К. Я. Голейзовский Чага
  — «Ромео и Джульетта», балетмейстер Л. М. Лавровский сеньора Капулетти (признается как одна из лучших работ балерины).

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (27 мая 1951 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского музыкально-театрального искусства и в связи с 175-летием со дня основания Государственного ордена Ленина Академического Большого театра СССР.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (25 мая 1976 года) — за многолетнюю плодотворную работу в области советского искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия балета (страница 23)
 [www.pro-ballet.ru/html/i/il571enko.html Ильющенко в Энциклопедии балета (Источник: Русский балет. Энциклопедия. БРЭ, «Согласие», 1997)]
 Ильющенко в Энциклопедии балета

Выпускники Московского хореографического училища
Похороненные на Новодевичьем кладбище